У́жвентис () — город с населением около 630 человек в Кельмеском районе Шяуляйского уезда Литвы. Один из трёх городов района. Расположен на двух берегах реки Вента (Вянта), в 25 км северо-западнее Кельме.

Название города означает «Верхняя Вянта». Ужвентис расположен в 10 км от истока Вянты.

Ужвентис упоминается в источниках начиная с XIV века. Он стоял на землях, принадлежавших Великому князю Литовскому, на правом берегу Вянты. Под 1527 годом Ужвентис упоминается как приход, с 1537 года город. В 1655—1660 годах и в 1701 году подвергался атакам шведов. В 1667 году упоминается как административный центр. С 1703 года Ужвентис получил право проводить ярмарки.

В 1950—1962 годах был центром Ужвентского района. В 1956 году снова получил права города. В 2000 году был одобрен герб города.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 UŽVENTIS

Города Литвы
Ужвентское староство
Населённые пункты Кельмеского района